Александър Икономов може да се отнася за:

 Александър Икономов (1883 – 1903), български революционер, деец на ВМОРО от Кюстендил;
 Александър Икономов (1876 – ?), български революционер, деец на ВМОРО от Щип.